Zahlsystem steht für:

 Zahlensystem
 Zahlungsverfahren (Bezahlsystem, Zahlungssystem)